Любомир Петрович Огоновский (;  25 июня 1891 — 6 ноября 1955) — украинский военный деятель, сотник УГА. Племянник премьера ЗУНР Константина Левицкого, академика Польской академии знаний Емельяна Огоновского.

Биография 
Родился 25 июня 1891 в городе Нижнев (теперь Тлумацкого района Ивано-Франковской области). Сын учителя Петра Огоновского и Марии из дома Левицкой герба Рогаля. Окончил гимназию во Львове, впоследствии университет. Семья Огоновских проживала некоторое время перед образованием ЗУНР на 1-м этаже здания страхового общества «Днестр» во Львове.

Во время Первой мировой войны служил в пятьдесят восьмом Станиславском полку пехоты армии Австро-Венгрии, имел звание четаря и воевал на разных фронтах. В конце войны был направлен на службу в военной полиции Львова, в связи с ранением.

В 1918 году один из организаторов Центрального Военного Комитета, участвовал в подготовке плана восстания во Львове в составе группы из 3 участников — он сам, Петр Бубела и Дмитрий Палиив. По воспоминаниям жены Огоновского, был инициатором создания комитета

Во время Ноябрьского восстания командовал разоружением военной полиции Львова. В Украинской Галицкой Армии был комендантом жандармерии 3-го корпуса.

С августа 1941 комендант украинской вспомогательной полиции в г. Львове, позже комиссар 5-го комиссариата. Как и вся львовская милиция, включен в дивизию СС «Галичина». В марте 1945 года тяжело ранен в боях под Веной.

После окончания Второй Мировой войны находился в эмиграции.

Умер 6 ноября 1955 в Филадельфии, США.

Примечания

Литература 
 Михайло Косів. Воскресають лиш там, де є могили.— «Дзвін», № 6, 1990.
 Михайло Гуцуляк. Перший листопад 1918 на Західних землях України.— Київ, «Либідь», 1993.— 408 с.: іл. ISBN 5-325-00302-X
 Українська Галицька Армія. Матеріали до історії, том І — Вінніпег, 1958.— С. 661.

Ссылки 
 Б.Козловський. Хто ж насправді був героєм Листопадового чину?
 Українська Допоміжна Поліція|Львів Інтерактивний 

Родившиеся в королевстве Галиции и Лодомерии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Военные Галицкой армии
Украинские коллаборационисты
Персоналии:Дивизия СС «Галиция»
Умершие в Филадельфии
Члены Украинской вспомогательной полиции